kuźnica – dawny zakład hutniczy

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 27, w tym 14 podstawowych
 Kuźnica – dzielnica miasta Częstochowa
 Kuźnica – część miasta Nowa Ruda
 Kuźnica – część miasta Police
 Kuźnica – część wsi Jagodzin w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Węgliniec
 Kuźnica – część wsi Sadowne w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Sadowne
 Kuźnica – część wsi Żdżar w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Kotuń
 Kuźnica – część wsi Szałsza w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Zbrosławice
 Kuźnica– część wsi Kośmidry w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Pawonków
 Kuźnica – część wsi Warężyn w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Siewierz
 Kuźnica – część wsi Kaliszany w woj.świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice
 Kuźnica – kolonia w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kruszyna
 Kuźnica – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie
 Kuźnica – osada w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Jastarnia
 Kuźnica – przysiółek wsi Kiedosy w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn
 Kuźnica – przysiółek wsi Leśna w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno
 Kuźnica – przysiółek wsi Chotów w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin
 Kuźnica – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Kuźnica
 Kuźnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Kuźnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów
 Kuźnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica
 Kuźnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Sulmierzyce
 Kuźnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb
 Kuźnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Kuźnica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha
 Kuźnica – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki
 Kuźnica – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice
 Kuźnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Ceków-Kolonia
 Kuźnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk

Stacje kolejowe 
 Kuźnica – stacja w Kuźnicy na Mierzei Helskiej
 Kuźnica Białostocka – stacja w Kuźnicy przy granicy polsko-białoruskiej

Pozostałe 
 Kuźnica – wzniesienie w Sudetach Wschodnich, w Masywie Śnieżnika
 Kuźnica – tygodnik społeczno-literacki, wydawany w latach 1945–1950
 Kuźnica – warszawski klub dyskusyjny
 Kuźnica – stowarzyszenie lewicowe
 Kuźnica – nieistniejąca kolonia Rościszowa
 Kuźnica – dawna gromada

Zobacz też 
 Kuźnica Bobrowska, Kuźnica Błońska, Kuźnica Czarnkowska, Kuźnica Czeszycka, Kuźnica Dąbrowska, Kuźnica-Folwark, Kuźnica Grabowska, Kuźnica Grodziska, Kuźnica Głogowska, Kuźnica Janiszewska, Kuźnica Katowska, Kuźnica Kaszewska, Kuźnica Kącka, Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica Lechowa, Kuźnica Ligocka, Kuźnica Lubiecka, Kuźnica Ługowska, Kuźnica Masłońska, Kuźnica Myślniewska, Kuźnica Nowa, Kuźnica Piaskowa, Kuźnica Podleśna, Kuźnica Skakawska, Kuźnica Stara, Kuźnica Strobińska, Kuźnica Słupska, Kuźnica Trzcińska, Kuźnica Warężyńska, Kuźnica Wąsowska, Kuźnica Zagrzebska, Kuźnica Zbąska, Kuźnica Żelichowska, Kuźnica Żerechowska, Kuźnica Kołłątajowska.
 Nowa Kuźnica, Rudzka Kuźnica, Sokole-Kuźnica, Stara Kuźnica

Nazwy miejscowości w Polsce